NGC 4572 (другие обозначения — UGC 7775, MCG 12-12-12, ZWG 352.37, PGC 41991) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4572
Дракон (созвездие)